Brandes bzw. Brandès ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Ada Brandes (* 1940), deutsche Journalistin
 Albert Brandes (1882–1966), deutscher Politiker (DVP), MdL Braunschweig
 Alwin Brandes (1866–1949), deutscher Politiker und Gewerkschaftsführer

B 
 Bernd Brandes-Druba (* 1960), deutscher Kunsthistoriker, Bankmanager und Publizist
 Bruno Brandes (1910–1985), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

C 

 Cord Brandes (vor 1482–nach 1523), deutscher Politiker, Bürgermeister von Celle, siehe Kort Brandes

D 
 David Brandes (* 1968), deutscher Musiker
 Detlef Brandes (* 1941), deutscher Historiker 

 Dietmar Brandes (* 1948), deutscher Botaniker, Hochschullehrer und Bibliothekar
 Dirk Brandes (* 1974), deutscher Politiker (AfD), MdB

E 
 Edvard Brandes (1847–1931), dänischer Kulturpolitiker und Schriftsteller
 Ernst Brandes (1758–1810), deutscher Jurist
 Ernst Brandes (Politiker) (1862–1935), deutscher Agrarpolitiker 
 Esther Charlotte Brandes (1742–1786), deutsche Schauspielerin
 Eva Brandes (* 1938), deutsche Politikerin (GAL), Pädagogin und Hochschullehrerin

F 
 Fabian Brandes, deutscher Pokerspieler

G 

 Gerhard Brandes (1902–1999), deutscher Politiker (SPD)
 Gerhard Brandes (Künstler) (1923–2013), deutscher Bildhauer 
 Giesela Brandes-Steggewentz (* 1949), deutsche Politikerin (SPD, Die Linke)

H 
 Hans Brandes (1922–1971), deutscher Waffenhändler

 Hennig Brandes (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Brandes (1855–1940), deutscher Geologe, Paläontologe und Volkskundler
 Holger Brandes (* 1952), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Hubertus Brandes (* 1989), deutscher Handballspieler

I 
 Irma Brandes (1905–1995), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Ilse Brandes (1897–1997), deutsche Politikerin (CDU)
 Ina Brandes (* 1977), deutsche Politikerin (CDU), Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
 Iwan Brandes (1882–1935), deutscher Konteradmiral

J 

 Johannes Brandes (1467–1531), deutscher Geistlicher

K 
 Karin Brandes (* 1967), peruanische Schwimmerin
 Karl Brandes (1810–1867), Schweizer Ordensgeistlicher (Benediktiner) und Theologe
 Klaus Brandes (* 1936), deutscher Bauingenieur und Lehrbeauftragter
 Klaus-Peter Brandes (* 1950), deutscher Diplomat
 Kort Brandes (Cord Brandes, Kort Brandt, Brandt Wettmar; vor 1482–nach  1523), deutscher Politiker, Bürgermeister von Celle

L 
 Lothar Brandes (1926–2011), deutscher Maler
 Ludegke Brandes d. Ä. (1500–1590), deutscher Buchhändler, siehe Brandes (Familie) #Ludegke Brandes d. Ä.

M 
 Margarethe Brandes (um 1866–nach 1910), deutsche Opernsängerin 
 Mark A. Brandes (1929–2011), deutscher Archäologe
 Marthe Brandès (1862–1930), französische Schauspielerin
 Matthias Brandes (* 1950), deutscher Maler
 Max Brandes (1881–1976), deutscher Orthopäde

O 
 Orlando Brandes (* 1946), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Aparecida
 Oskar Brandes (1906–1959), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Otto Brandes (1844–nach 1905), deutscher Journalist und Auslandskorrespondent des Berliner Tagblatts

P 
 Paul Brandes (1873–nach 1951), deutscher Architekt

R 
 Rainer Müller-Brandes (* 1968), deutscher lutherischer Theologe und Pastor
 Ralf P. Brandes (* 1969), deutscher Physiologe
 Reinhold Brandes (1928–1972), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
 Robert Brandes (1899–1987), deutscher Politiker und Parteifunktionär (NSDAP)

S 
 Sebastian Brandes (* 1983), deutscher Schauspieler
 Sophie Kafka-Huber-Brandes (* 1943), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin

T 
 Theodericus Brandes († 1500), deutscher Jurist, Ratssekretär in Lübeck
 Theodor Brandes (1886–1916), deutscher Geologe
 Tobias Brandes (1966–2017), deutscher Physiker

U 
 Uta Brandes (* 1949), deutsche Designforscherin und Hochschullehrerin

V 
 Vera Brandes (* 1976), deutsche Musikproduzentin und Medienwirkungsforscherin

W 

 Werner Brandes (1889–1968), deutscher Kameramann

 Wilhelmine Brandes (1869–nach 1905), deutsche Schauspielerin
 Will Brandes (1928–1990), deutscher Schlagersänger
 Willy Brandes (1876–1946), deutscher Maler
 Winnie Brandes, deutsche Synchronsprecherin
 Wilfried Brandes (1930–2016), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär

 Wolfram Brandes (* 1954), deutscher Byzantinist

Siehe auch 
 Brandes (Familie)
 Georg-Brandes-Preis, dänischer Literaturpreis

Weblinks 
 Brandes bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname